Xinca puede referirse a:

 Pueblo xinca, etnia guatemalteca , Es el único pueblo amerindio de la región que no desciende de los mayas; o
 Idioma xinca, que hablaba el pueblo xinca, actualmente sólo posee unos miles de hablantes, se localiza en el territorio nororiental de Guatemala.